Slovo plíseň má více významů:

 plíseň – skupina hub se specifickým vzhledem
 plísňová infekce – viz též mykóza, dermatomykóza

český název několika rodů hub a řasovek

vřeckovýtrusné houby
 Botrytis
 plíseň česneková (Botrytis allii)
 plíseň šedá (Botrytis cinerea) 
 plíseň bobová (Botrytis fabae) 

spájivé houby 

 Mucor
 plíseň svinutá (Mucor circinelloides)
 plíseň zimní (Mucor hiemalis)
 plíseň hlavičková (Mucor mucedo)
 plíseň olovová (Mucor plumbeus)
 Syzygites 
 plíseň velkoplodá (Syzygites megalocarpus)
 Zygorhynchus 
 plíseň Moellerova (Zygorhynchus moelleri)

stopkovýtrusné houby
 Moniliopsis 

plíseň skrytá – označení pro chytridiomycetní rod rakovinec (Synchytrium)

řasovky
 Achlya 
 Bremia 
 plíseň salátová (Bremia lactucae)
 Phytophthora 
 plíseň kaktusová (Phytophthora cactorum)
 plíseň papriková (Phytophthora capsici)
 červená plíseň bramborová (Phytophthora erythroseptica)
 plíseň bramborová (Phytophthora infestans)

Externí odkazy